

Persone 
 Ann Dvorak, nata Anna McKim – attrice statunitense
 Antonín Dvořák – compositore ceco
 August Dvorak – psicologo e insegnante statunitense
 Charles Dvorak – astista statunitense
 Dusty Dvorak – ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley statunitense
 Martin Dvořák – pentatleta ceco
 Max Dvořák – storico dell'arte ceco
 Milan Dvořák – calciatore cecoslovacco
 Miroslav Dvořák – combinatista nordico ceco
 Pavel Dvořák – calciatore ceco
 Radek Dvořák – ex hockeista su ghiaccio ceco

Esogeologia 
 Dvorák – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 2055 Dvořák – asteroide areosecante

Informatica 
 Tastiera semplificata Dvorak – particolare disposizione dei tasti per la tastiera dei computer